Konsulat Salwadoru w Warszawie (hiszp. Consulado de El Salvador en Varsovia) – placówka konsularna Republiki Salwadoru, funkcjonująca w 1938.

Historia 
W okresie międzywojennym konsulat Salwadoru funkcjonował przy ul. Widok 3 (1938).

Stosunki dyplomatyczne podjęto w 1946, następnie zawieszając je w okresie lat 1952–1991. Obecnie akredytowana w Polsce jest ambasada z siedzibą w Berlinie.

Bibliografia 
 Hanna Dumała: Polska – Ameryka Łacińska. Powojenne stosunki dyplomatyczno-konsularne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. Vol. 4, UMCS Lublin 1997
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II .Ameryka Północna i Południowa 1918-2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2008, s. 224, .
 książki adresowo-telefoniczne

Stosunki polsko-salwadorskie
Dawne misje dyplomatyczne i konsularne w Polsce